Любача́нский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Медвенском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Любач.

Законом Курской области от 22 мая 2019 года №32-ЗКО, Вышнереутчанский и Любачанский сельсоветы были преобразованы, путём их объединения, в Вышнереутчанский сельсовет.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Упразднённые муниципальные образования Медвенского района
Упразднённые сельские поселения Курской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году